Hier folgt eine alphabetische Liste der Nationalparks in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen.

Estland 

In Estland gibt es sechs Nationalparks.

Der Nationalpark Lahemaa wurde 1971 als erster Nationalpark der Sowjetunion gegründet und ist damit der älteste und gleichzeitig größte Nationalpark Estlands.

Seit dem 7. Juni 1957 gibt es in Estland ein Naturschutzgesetz. Basierend darauf wurden die estnischen Nationalparks eingerichtet.

Lettland 

In Lettland gibt es vier Nationalparks.

Litauen 

In Litauen gibt es fünf Nationalparks.

Einzelnachweise 

 
 
 
!Baltikum
Baltikum

cs:Národní parky v Litvě
fi:Luettelo Viron kansallispuistoista
lt:Lietuvos valstybiniai parkai
ru:Государственные парки Литвы